Schilcher bezeichnet:

 Schilcher, einen österreichischen Rotwein, der aus den hellroten Trauben des „Blauen Wildbacher“ hergestellt wird.
 Schilcher & Sohn GmbH & CO KG, auch: Schilcher Schilder, ein Hersteller von österreichischen Kfz-Kennzeichen und Kfz-Prüfvignetten in Graz

Schilcher ist der Familienname folgender Personen:

 Alois August von Schilcher (1802–1877), bayerischer Verwaltungsbeamter
 Bernd Schilcher (1940–2015), österreichischer Politiker und Hochschullehrer
 Fabian von Schilcher (* 1977), deutscher Eishockeyspieler

 Friedrich Schilcher (1811–1881), österreichischer Maler
 Gerlinde Schilcher (* 1938), österreichische Journalistin, Autorin, Frauenrechtlerin und Erzieherin

 Jörg Schilcher, spätmittelalterlicher Meistersinger
 Matthäus Schilcher (* 1947), deutscher Geoinformatiker, Geodät und Universitätsprofessor
 Max August von Schilcher (1794–1872), bayerischer Staatsmann